Kaple svatého Jiří se nachází na více místech:

 Kaple svatého Jiří (České Budějovice) – v areálu bývalého Dominikánského kláštera
 Kaple svatého Jiří (Děčín) – sakrální prostor v severním křídle děčínského zámku
 Kaple svatého Jiří (Český Krumlov) – kaple v jižním křídle zámku
 Kaple svatého Jiří (Litovel)
 Kaple svatého Jiří (Mnichov) – v Mnichově v okrese Louny
 Kaple svatého Jiří (Sedlec) – v Sedlci v okrese Mělník

 Kaple svatého Jiří (Windsor) – královská kaple ve Windsorském zámku ve Spojeném království

…a mnoha dalších.

Související články 
 Kostel svatého Jiří